45. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Солт Лејк Ситију, од 23. августа до 9. септембра 1999 год.

У групи Б троица шахиста су поделили другоместо те су играл плеј-оф турнир меч у ком је победио Јасер Сејраван и пласирао се у полуфинале

Табеле

Група А

Группа Б

Плеј-оф

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 

 Информација на сајту The Week In Chess (№ 250)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 251)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 252)
 Информација на сајту The Week In Chess (№ 253)

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1999.